Dobby kan avse:
 Husalfen Dobby – en figur i Harry Potterböckerna
 Dobby (textil) – ett slags tyg